
Termin -{Heat'}- ima više značenja.

 Vrelina (film)
 ‎Domen -{HEAT}- ponavljanja‎